Německý název Neuhaus nese více sídel, především v německy mluvících zemích, ale i v zemích, kde byli Němci usídleni:

Česko:
 Jindřichův Hradec, starý německý název města
 Nový Dům, starý německý název vesnice v okrese Rakovník
 Svahová, dřívější německý název vesnice v okrese Chomutov
 Neuhaus (Valeč), zřícenina hradu 1 km západně od obce Valeč, nedaleko vojenského újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary
 Neuhaus (hrad), zaniklý hrad v okrese Cheb
 Chaloupky (Přebuz), dřívější německý název zaniklé krušnohorské obce

Rakousko:
 Neuhaus (Korutany), obec v Korutanech, v Rakousku

Německo:
 Neuhaus (hrad, Windischeschenbach), hrad v Bavorsku

další použití
 Nový hrad (okres Břeclav) – starý název hradu u Horních Věstonic nedaleko Mikulova v okrese Břeclav

Externí odkazy